

Toponyme 

Plessis ou Plessix est un nom de lieu fréquent qui provient du mot « plesse » qui désignait les siècles passés une terre entourée de haies épaissies en repliant, voire en entrelaçant les branches au lieu de les tailler (plessage). Il pouvait aussi s'agir de branches taillées entrelacées et tenues par des piquets enfoncés dans le sol, afin de former une palissade.

États-Unis 
 Plessis, census-designated place située dans l’État de New York.

France

Communes françaises 
 Fougerolles-du-Plessis
Argentré du Plessis 
 plusieurs communes dont le nom commence par

Château 
 Voir

Autres lieux 
 Collège du Plessis
 Rivière du Plessis en Guadeloupe

Patronyme

Familles 
 Famille du Plessis d'Argentré, famille d'ancienne noblesse bretonne, admise aux honneurs du Louvre en 1774, qui tire son origine et son nom de la terre du Plessis en Argentré-du-Plessis ;
 Bernard du Plessis-Besançon, seigneur du Plessis, homme militaire et diplomate français, 1600-1670;
 Famille du Plessis de Jarzé, famille, qui tire son origine et son nom de la terre du Plessis en Argentré;
 Famille du Plessis de Richelieu : voir ;

Autres personnalités 
 César de Choiseul du Plessis-Praslin (1598-1675), maréchal de France ;
 Bismarck du Plessis, joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Brieuc Plessis, joueur français de rugby à XV ;
 Damien Plessis, footballeur français ;
 Daniel du Plessis, joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Gilbert de Choiseul Du Plessis-Praslin (1613-1689), évêque de Comminges et de Tournai;
 Guillaume Plessis, footballeur français ;
 Guy du Plessis de Grenédan (1940-), général français ;
 Jacqueline Plessis (1918-2019), productrice et actrice de théâtre et de cinéma française. ;
 Jacques du Plessis, joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Jannie du Plessis, joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Jean-Claude Plessis, président du FC Sochaux ;
 Joseph-Octave Plessis, évêque canadien ;
 JP du Plessis, joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Frédéric Plessis (1851-1942), poète, romancier, journaliste et professeur de lettres français ;
 Laurent Artur du Plessis (1952), essayiste et journaliste français ;
 Morné du Plessis, joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Roger du Plessis-Liancourt (vers 1598-1674), duc de La Roche-Guyon, dit « duc de Liancourt » ;
 Théodore du Plessis-Gouret (1838-1922), homme politique suisse ;
 Tinus du Plessis, joueur namibien de rugby à XV ;

Lien externe 
 
Patronyme breton
Patronyme normand
Patronyme sud-africain